Абиссинский кризис — международный кризис, разразившийся в результате экспансионистских устремлений Королевства Италия, выразившихся в нападении на эфиопский оазис Уал-Уал 23 ноября и 5 декабря 1934 года Значимый этап политики умиротворения, проводившейся правительствами Британской империи и Третьей французской республики в 1933—1939 годах.

В условиях европейской гонки вооружений кризис продемонстрировал несостоятельность Лиги Наций как инструмента регулирования международных отношений. Апогеем кризиса стало начало Второй итало-эфиопской войны. Имел длительные последствия для системы международных отношений: 1) развал англо-франко-итальянского «Фронта Стрезы»; 2) крах соглашения Муссолини — Лаваля; 3) окончательное поражение концепции коллективной безопасности, от которой дистанцировались Франция и Великобритания. Кризис послужил отвлекающим манёвром, позволившим Гитлеру ремилитаризовать Рейнскую область на год ранее задуманного. Изоляция Италии способствовала сближению с Германией, в результате чего в октябре 1936 года произошло оформление оси Берлин — Рим. Таким образом, правительство Бенито Муссолини абсолютно утратило интерес в независимости буферного австрийского государства, что привело к его аншлюсу в марте 1938 года.

Предпосылки

Нападение на Уал-Уал 
В 1930 году Королевство Италия предприняло попытку овладеть эфиопским оазисом Уал-Уал и включить его в состав своих владений в Сомали, однако, получив отпор, было вынуждено на время отказаться от территориальных притязаний.

Эфиопское правительство, стремившееся противостоять итальянской экспансии в регионе, тайно обратилось за помощью к Британской империи, которой стремилось передать Огаден. В конце 1934 года Великобритания и Эфиопия учредили пограничную комиссию с целью определения будущей границы государства с Британским Сомали. Получив сведения об этом, глава итальянского правительства Бенито Муссолини принял решение воспрепятствовать функционированию комиссии, устроив военную провокацию.

5 декабря 1934 года итальянский вооружённое формирование при поддержке авиации и танковых частей атаковало в районе Уал-Уаля эфиопский отряд, осуществлявший защиту британско-эфиопской демаркационной комиссии. Несмотря на отсутствие у эфиопов надлежащего вооружения и малочисленность их отряда, потери с обеих сторон составили 200 человек. Тем не менее итальянцы сломили сопротивление и проникли во внутренние районы государства, после чего количество подобных акций со стороны колонизаторов лишь увеличилось.

Реакция международного сообщества

Позиция Лиги Наций 

14 декабря 1934 года правительство Эфиопской империи уведомило Лигу Наций об осуществлении нападения. В январе 1935 года Хайле Селассие потребовал от Совета Лиги принять прописанные в 11-й статье  организации меры с целью обеспечения мира. Совету надлежало проанализировать нападение и выработать меры его урегулирования. Тем не менее итальянцы выступили с пожеланием произвести прямые переговоры с правительством Абиссинии, на что Совет дал согласие.

17 марта того же года последовало второе обращение императора в Лигу Наций, в котором он требовал воплощения в жизнь 15-й статьи устава, подчёркивая, что Италия готовится к войне, осуществляя в частности концентрацию войск на границе. Совет же настоятельно рекомендовал Эфиопии продолжать переговоры посредством процедуры примирения. Переговоры зашли в тупик. 3 сентября Совет вынес решение о переходе к разрешению конфликта с помощью арбитражной комиссии в соответствии со статьёй 5 итало-эфиопского договора 1928 года. Последняя вынесла единогласное постановление об отсутствии ответственности обеих сторон за нападение на Уал-Уал и другие абиссинские населённые пункты.

Дуче оспорил решение Лиги Наций, после чего она сочла необходимым удовлетворить вторую просьбу Хайле Хелассие о применении 15-й статьи, суть которой заключалась в выносе заключения вне зависимости от позиций сторон. 26 сентября Совет оповестил императора о невозможности найти разрешение ситуации. 2 октября произошло закрытие Ассамблеи Лиги Наций, функционировавшей в течение месяца, на протяжении которого она так и не приняла решение относительно деэскалации конфликта.

3 октября эфиопское правительство уведомило Совет Лиги о начатых итальянцами военных действиях и последующих за ними бомбардировками Адуа и Адиграта.

5 октября Совет санкционировал комитет шести, в состав которого входили представители Британской империи, Чили, Дании, Франции и Португалии, проанализировать ситуацию и доложить о ней. В результате этого 7 октября Совет принял резолюцию о необходимости прекращения нарушения итальянцами устава Лиги Наций.

9 октября произошёл следующий созыв Ассамблеи, на котором было принято решении о введении в отношении Королевства Италия экономических санкций. В пользу этого высказались все представленные государства, за исключением Албании,  и Венгрии, не имевших возможности протестовать в связи с собственным географическим, политическим и экономическим положением.

Позиция великих держав 
нацистская Германия и Японская империя, уже не представленные к тому времени в Лиге и полностью проигнорировавшие введение санкций, приняли решение о поддержке экспансионистских устремлений Италии.

Экономические санкции накладывались на импорт и экспорт определённых товаров, за исключением нефти, наличие которой способствовало овладению Эфиопией. Суэцкий канал также оставался открытым для итальянцев, осуществлявшим посредством него переброску войск, а также доставку продовольствия и оружия. Об этом приняли решение в тайном соглашении министры иностранных дел Третьей французской республики и Британской империи Пьер Лаваль и Сэмюэль Хор. Впоследствии Лаваль так вспоминал об этом: «Мы сразу же пришли к соглашению относительно исключения военных санкций, непринятия никаких мер морской блокады, относительно отсутствия необходимости рассматривать вопрос о закрытии Суэцкого канала, — одним словом об исключении всяких мер, могущих привести к войне».

Таким образом позиция Великобритании и Франции в Абиссинском кризисе продемонстрировала стремление к поддержке Лиги Наций лишь в случае соответствия их решений стратегическим интересам империй.

Позиция малых держав 

Тем не менее данной позиции придерживались далеко не все европейские государства. Ещё до принятия решения о вводе санкций министр иностранных дел Швеции Рикард Сандлер и министр без портфеля Эстен Унден выступили перед общественностью с речами, в которых призвали противодействовать агрессору, в том числе с помощью санкций. Все крупные политические движения государства выразили им поддержку. В связи с этим правительство, отказавшись вносить данный вопрос на повестку дня в риксдаг, моментально наложило запрет на вывоз из государства боеприпасов, прекратило экономические отношения с Италией, а также наложило вето на ввоз из неё различного рода товаров.

Швейцарское же правительство выразило согласие применить санкции лишь в той мере, насколько они будут согласовываться с занятой им позицией нейтралитета, которой оно изначально придерживалось.

Окончательное решение Лиги Наций 
Уже в разгар второй итало-эфиопской войны, 3 марта, а затем и 20 апреля, 1936 года Лига Наций выступила с предложением к обеим сторонам о начале переговоров с целью прекращения военных действий. Правительство Муссолини эти призывы проигнорировало. Лига Наций подтвердила провал попытки организовать межгосударственный диалог. 7 мая война завершилась. Декретом от 9 мая того же года Виктор Эммануил III принял титул императора Абиссинии.

Лига Наций аннулировала экономические санкции в отношении Италии 6 мая 1936 года и в мае 1938 года признала суверенитет над Эфиопией.

Война. Оккупация Эфиопии

Последствия

См. также 

 Итало-эфиопский договор (1928)
 Пакт Бриана — Келлога
 Мюнхенское соглашение
 Королевский корпус колониальных войск (Италия)
 Аннексия Судет

Примечания

Литература 
 на русском языке
 
 
 
 
 на английском языке
 
 

Военные инциденты
История Италии
История Эфиопии
Межвоенный период
Политические кризисы